Isabel de Castro y Andrade, Condesa consorte de Altamira (Puentedeume, La Coruña, 1528 - ibídem, 1582) fue una noble y escritora española.

Trayectoria 
Poco se conoce de su vida. Era la hija menor de Fernando Ruiz de Castro y Portugal, IV conde de Lemos. En 1555 se casó con Rodrigo de Moscoso Osorio y Álvarez de Toledo, IV conde de Altamira. Isabel de Castro, con numerosas tías en Portugal, residió en varias ocasiones en el país vecino, además de Italia, cuando su padre fue embajador de España en Roma.

Se le conoce alguna obra poética en idioma castellano, y por lo menos un único soneto en idioma gallego, y que es una de las pocas piezas literarias cultas, que se conservan de los Siglos Oscuros.  Ese soneto, datado en 1578, está dedicado al escritor del Reino de Castilla Alonso de Ercilla,  con motivo de la publicación de la segunda parte de su trabajo épico La Araucana. La relación de la poeta gallega con Ercilla y el tema Chile no fue porque el poeta de "La Araucana" era un protegido del marqués de Cañete, García Hurtado de Mendoza, virrey del Perú en la época en que se publicó la edición madrileña, y este marqués estaba casado con Teresa de Castro, sobrina de esta poeta

Algunas obras 
 Poema Competencia Entre La Rosa Y El Sol

Referencias

Fuentes 
 . 1995. AIH. Actas XII. AIH. Literatura gallega de las mujeres: fundación y refundación. Ed. Universidad de Santiago de Compostela, Campus de Lugo
  (ed.) 1939. Antología de poetas gallegos: el ciclo trovadoresco, la decadencia, los precursores, el renacimiento, la poesía nueva. Ed. Sopena Argentina SRL. 234 pp.

Escritores en gallego
Escritores en español del siglo XVI
Escritores de Galicia